Stepnica – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim
 Stepnica – rzeka, dopływ Gowienicy
 Stepnica – gmina w województwie zachodniopomorskim
 Stepnica – dawna gromada
 Stepnica – zlikwidowana stacja kolejowa

Zobacz też 
 Stępnica